

Codici 
 H6 – codice vettore IATA di Hageland Aviation Services

Informatica 
 <h6>...</h6> – elemento HTML che crea un'intestazione di sesto livello

Sigle
 H6 – superstrada in Slovenia